Pulp – genere letterario/cinematografico che propone vicende dai contenuti forti, abbondanti di crimini violenti, efferatezze e situazioni macabre
 Colpiscono senza pietà (Pulp) – film del 1972 diretto da Mike Hodges
 Pulp – libro di Charles Bukowski del 1994
 Pulp – gruppo musicale rock britannico
 Pulp – rivista di letteratura